

Presentación previa 
Ilija Bozoljac y Michael Venus eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Cabeza de serie 

 ' Guillermo Durán /  Horacio Zeballos
  Fabrice Martin /  Purav Raja (Primera ronda)

  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Primera ronda)
  Facundo Argüello /  Facundo Bagnis ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Savannah 2015